Siphonognathus är ett släkte av fiskar. Siphonognathus ingår i familjen Odacidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Siphonognathus